Bondra ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bondra (1798–1836), österreichische Opernsängerin (Sopran, Mezzosopran)
 Dávid Bondra (* 1992), slowakischer Eishockeyspieler
 Juraj Bondra (* 1960), slowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Peter Bondra (* 1968), slowakischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Radovan Bondra (* 1997), slowakischer Eishockeyspieler
 Therese Bondra (1795–1816), österreichische Sängerin